Amerikai Egyesült Államok
 Evans (Colorado)
 Evans (Georgia)
 Evans (Kalifornia)
 Evans (New York)
 Evans (Nyugat-Virginia)
 Evans (Oregon)
 Evans (Washington)

Nevek
 Evans (keresztnév)